Волковыск — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Волковыск — город в Гродненской области.
 Волковыск — деревня в Крупском районе Минской области.
 Волковыск — деревня в Червенском районе Минской области.